Дэнни Дрэйвен (; род. 30 января 1977) — американский режиссёр, продюсер, сценарист, оператор и актёр. Работает в основном в направлении фильмов ужасов. Основал собственную студию по производству фильмов под названием Darkworld Pictures.

Биография 
Дэнни Дрэйвен родился 30 января 1977 года в городе Бостон, штат Массачусетс. Первой его работой приближенной к кинематографу явилась должность вебдизайнера на киностудии Full Moon Pictures, известной производством низкобюджетных фильмов ужасов. В 1999 году Дэнни впервые непосредственно соприкасается с кинематографом сыграв одну из ролей в фильме «Дом ведьм 2: Кровавый шабаш». Впоследствии Дэнни начинает заниматься продюсированием, выступает в качестве оператора, а также снимает свои собственные фильмы преимущественно в стилистике фильмов ужасов. Первым его игровым фильмом в качестве режиссёра явился фильм Horrorvision 2001 года, до этого фильма Дэнни также был режиссёром двух документальных фильмов о съёмках других фильмов (Making of «Stitches» и Making of «The Vault»).

Фильмография

Примечания